Milleluci, programma televisivo del 1974 condotto da Raffaella Carrà e Mina
Milleluci, album di Raffaella Carrà del 1974
Milleluci, album di Paola & Chiara del 2010
Milleluci, singolo di Paola & Chiara del 2010